Melikjan (armenisch Մելիքյան) ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Melikjan (* 1976), armenische Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Arik Melikjan (1944–2009), russischer Mathematiker
 Arsen Melikjan (* 1976), armenischer Gewichtheber
 Jeghische Melikjan (* 1973), armenischer Fußballnationalspieler
 Romanos Melikjan (1883–1935), armenischer Komponist
 Sofja Melikjan (* 1978), armenische Pianistin
 Spiridon Melikjan (1880–1933), armenischer Komponist

Siehe auch:
 Melikow
 Melikyan